Род може бити:

 родбина, ближи или даљи сродници
 род (граматика), подела речи у четвртини језика
 род (биологија), таксономска категорија
 род (социологија) (гендер), друштвена категорија
 Род (бог), бог у словенској митологији
 род (војска)
 Род (филм), совјетски филм из 1981.
 хот род, возило са посебно великим мотором
 Родос, застарели назив за ово грчко острво
 било ко или шта са овим и/или сличним именом